Hyperomyzus är ett släkte av insekter som beskrevs av Carl Julius Bernhard Börner 1933. Hyperomyzus ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långrörsbladlöss
Hyperomyzus